Пржегоня () — польский дворянский герб.

Описание и легенда 
В красном поле меч, поставленный между двумя полумесяцами, обращёнными один в правую, другой в левую стороны. В нашлемнике дракон, у которого из пасти выходит пламя, а на пламени видна та же фигура.

Ср. Остоя. Дракон прибавлен к ней в XIII веке в гербе одного храброго мужа Пржегоня, в память его отваги.

Герб используют

Примечания

Ссылки 
 Герб Пржегоня

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением меча
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением дракона